Luciano Acosta, né le  à Buenos Aires en Argentine, est un footballeur argentin. Il joue au poste de milieu offensif au FC Cincinnati.

Biographie 

Après une saison en prêt au D.C. United où ses performances sont remarquées, la franchise américaine lève l'option d'achat pour un montant record non dévoilé le .

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur argentin
Joueur de Boca Juniors
Joueur des Estudiantes de La Plata
Joueur du D.C. United
Joueur de l'Atlas FC
Joueur du FC Cincinnati
Joueur désigné de la MLS
Naissance en mars 1994
Naissance à Buenos Aires